Haapasaari peut désigner :

Toponymes 
Haapasaari, île et ancienne municipalité, village de Kotka
Haapasaari, quartier de Rauma
Haapasaari, île d'Helsinki
Haapasaari, île du lac Päijänne à Padasjoki
 , île du lac Päijänne à Jyväskylä
 Haapasaari, île du lac Keitele à Viitasaari

Patronymes 
Heidi Haapasaari (1982), accordéoniste
Tapani Haapasaari (1952), professeur d'accordéon.